Chant de Ralliement () — державний гімн Камеруну. Відомий також під назвою O Cameroun berceau de nos ancêtres (). Офіційно затверджений у 1957 році. Слова написали Рене Джам Афаме, Самюель Мінкіо Бамба та Мойсе Ньятте Нко'о в 1948 році. Того ж року Рене Джам Афаме написав музику. У 1978 році слова гімну були дещо змінені.

Текст гімну 
O Cameroun berceau de nos ancêtres,
Va debout et jaloux de ta liberté,
Comme un soleil ton drapeau fier doit être,
Un symbole ardent de foi et d'unité.
 
Приспів:
Chère Patrie, Terre chérie,
Tu es notre seul et vrai bonheur,
Notre joie, notre vie,
En toi l'amour et le grand honneur.
 
Que tous tes enfants du Nord au Sud,
De l'Est à l'Ouest soient tout amour,
Te servir que ce soit le seul but,
Pour remplir leur devoir toujours.
 
Приспів:
Chère Patrie, Terre chérie,
Tu es notre seul et vrai bonheur,
Notre joie, notre vie,
En toi l'amour et le grand honneur.

Див. також 
 Герб Камеруну
 Прапор Камеруну

Посилання 
 Сторінка гімну на nationalanthems.info 
 Сторінка гімну на nationalanthems.me 

Національні символи Камеруну
Камерун
Камерун
Музика Камеруну